észak-koreai labdarúgó, a 4.25 csatára.

További információk 
 

1992-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek